Nieminen ist ein finnischer Familienname.

Er setzt sich aus dem Wort niemi, „Halbinsel“, und den Namenssuffix -nen zusammen. Im Jahr 2014 war Nieminen mit 21.107 Namensträgern der vierthäufigste Familienname in Finnland.

Namensträger 
 Anssi Nieminen, finnischer Skispringer
 Anu Nieminen (* 1977), finnische Badmintonspielerin
 Eeti Nieminen (1927–2016), finnischer Nordischer Kombinierer
 Jarkko Nieminen (* 1981), finnischer Tennisspieler
 Jyrki Nieminen (* 1951), finnischer Fußballspieler und -trainer
 Marko Nieminen (* 1987), finnischer Biathlet
 Mika Nieminen (* 1966), finnischer Eishockeyspieler
 Minna Nieminen (* 1976), finnische Ruderin
 Niilo Nieminen (1907–1988), finnischer Politiker
 Niko Nieminen (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Pertti Nieminen (1936–2016), finnischer Eishockey- und Fußballspieler
Raimo Nieminen (* 1946), finnischer Radrennfahrer
 Rami Nieminen (* 1966), finnischer Fußballspieler
 Rauno Esa Nieminen (* 1955), finnischer Meister des Musikinstrumentenbaus, Musikinstrumentenbauer und Musiker
 Riikka Nieminen (* 1973), finnische Eishockeyspielerin
 Teija Nieminen, finnische Biathletin
 Timo P. Nieminen (* 1944), finnischer Politiker
 Toni Nieminen (* 1975), finnischer Skispringer
 Tuure Nieminen (1894–1968), finnischer Skispringer
 Veli Nieminen (1886–1936), finnischer Turner und Sportschütze
 Ville Nieminen (* 1977), finnischer Eishockeyspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Finnischer Personenname